Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1943/1944 bestod av 8 lag, och IFK Vasa vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1943 i Finland
1944 i Finland
Fotbollssäsongen 1943/1944
1943/1944